Ecteinomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1902 року.

Класифікація 
До роду Ecteinomyces відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1902. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae V. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 38:7-57 - P.26

Роди грибів